ВМП — аббревиатура, которая может иметь следующие значения:
 Валовый мировой продукт
Военно-медицинская подготовка
 Волновой метод проводимости
 Всероссийский музей А. С. Пушкина
 Высокотехнологичная медицинская помощь
 Высота морской поверхности